El apellido Grinberg puede referirse a:
 Horacio Gabriel Grinberg (n. 1953), cineasta argentino.
 León Grinberg (1921 - 2007), psicoanalista argentino.
 Mariya o María Grínberg (1908-1978), pianista rusa.
 Miguel Grinberg (n. 1937-2022), escritor, poeta y periodista argentino.
 Sara Topelson de Grinberg (n. 1947), arquitecta mexicana.